Blouin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrée Blouin (1921–1986), zentralafrikanische politische Aktivistin, Bürgerrechtlerin und Autorin
 Anne Blouin (* 1946), kanadische Politikerin
 Christian Blouin (1941–2019), kanadischer Geistlicher, Bischof von Lae
 Gaëlle Blouin (* 1972), französische Fußballspielerin und -trainerin
 Gustave Blouin (1912–2002), kanadischer Politiker
 Laurie Blouin (* 1996), kanadische Snowboarderin
 Louis Blouin (1706–1775), französischer Schauspieler
 Marc Blouin (* 1953), kanadischer Radrennfahrer
 Mélanie Blouin (* 1990), kanadische Stabhochspringerin
 Mike Blouin (* 1945), US-amerikanischer Politiker
 Oswald Blouin (* 1948), kanadischer Segler
 Sylvain Blouin (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler